

Вест-Сейлем — селище, штат Іллінойс
 Вест-Сейлем — селище, штат Огайо
 Вест-Сейлем Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсільванія
 Вест-Сейлем — селище, штат Вісконсин